Muchitsch ist der Familienname von:

 Josef Muchitsch (* 1967), österreichischer Politiker
 Vinzenz Muchitsch (1873–1942), österreichischer Politiker, Bürgermeister von Graz
 Wolfgang Muchitsch (* 1963), österreichischer Museumsleiter